Jacques Duquesne peut désigner ::
 Jacques Duquesne (1930-), journaliste et écrivain français ;
 Jacques Duquesne (1940-), footballeur belge,